Die Saison 1931/32 war die 10. Austragung der österreichischen Eishockey-Meisterschaft, die vom ÖEHV organisiert wurde. Die Österreichische Meisterschaft gewann der Pötzleinsdorfer SK vor dem Wiener Eislauf-Verein.

1. Klasse

Modus 
Die zehn Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die in einer Einfachrunde die zwei Teilnehmer an der Endrunde sowie den Absteiger in die zweite Spielklasse bestimmten. In der Endrunde wurde eine weitere Einfachrunde ausgespielt, deren Sieger die Meisterschaft gewann. Gespielt wurde nach dem Zweipunktesystem.

Gruppe A 

Spiele

 Tabelle

Abkürzungen:  Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:  ,

Gruppe B 

 Spiele

 Tabelle

Endrunde 

 Spiele

 Tabelle

In einem der letzten Endrundenspiele am 29. Januar 1932 entschied sich die Meisterschaft zwischen dem Pötzleinsdorfer SK und dem Wiener Eislauf-Verein. Der PSK gewann durch Tore von Ertl und Schmucker mit 2:1 vor 4000 Zuschauern auf dem Engelmann-Platz und wurde damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte österreichischer Meister.

2. Klasse

Gruppe A 

Abkürzungen:  Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe B

Kader des PSK und WEV

Weblinks 
 Österreichische Nationalbibliothek, Endstand der Verbandskonkurrenzen 1931/32 in Der Eishockeysport vom 4. März 1932, S. 3 und 8

Einzelnachweise 

1931
Eishockeysaison 1931/32